Transistor:
 Транзистор — полупроводниковый компонент электронных схем.
 Transistor — научно-фантастическая видеоигра в жанре Action/RPG, разработанная студией Supergiant Games.
 Transistor — музыкальный альбом рок-группы 311.

См. также 
 Транзистор (значения)